Un agent provocateur est une personne chargée secrètement de perturber l'activité d'un groupe.

Agent provocateur peut désigner :
 Agent Provocateur, une marque anglaise de lingerie ;
 Agent Provocateur, un album de musique du groupe Foreigner.